Перейра да Силва (порт. Pereira da Silva) — португальская фамилия.

Известные носители:
 Перейра да Силва, Адриано (род. 1982) — бразильский футболист, защитник.
 Перейра да Силва, Бруно Сезар (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.
 Перейра да Силва, Вевертон (род. 1987) — бразильский футболист, вратарь.
 Перейра да Силва, Данило (род. 1999) — бразильский футболист, нападающий.
 Перейра да Силва, Даниэлли (род. 1987) — бразильский футболист, полузащитник.
 Перейра да Силва, Жаир (род. 1946) — бразильский футболист, футбольный тренер.
 
 Перейра да Силва, Лусиано Жосе (род. 1980) — бразильский футболист, вратарь.
 Перейра да Силва, Матеус (род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Перейра да Силва, Майкл Андерсон (род. 1981) — бразильский футболист, крайний полузащитник.
 Перейра да Силва, Норивал (1917—1988) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Перейра да Силва, Рафаэл (род. 1990) — бразильский футболист, крайний защитник.
 Перейра да Силва, Фабио (род. 1990) — бразильский футболист, крайний защитник.